Гурновщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гурновщина — деревня в Клецком районе Минской области.
 Гурновщина — деревня в Столбцовском районе Минской области.